Il detentore del titolo Pat Cash ha perso nei quarti di finale contro Boris Becker.

Stefan Edberg ha battuto in finale Boris Becker 4-6, 7-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1988